La famiglia von Moltke ha dato alla Prussia tre figure, diversamente memorabili; il quarto discendente è un simbolo della Resistenza della Germania al nazismo:

Helmuth Karl Bernhard von Moltke (26 ottobre 1800-24 aprile 1891):  noto anche come Moltke il Vecchio, per trent'anni Capo di Stato Maggiore dell'esercito prussiano ed artefice delle vittorie sull'Impero austro-ungarico e sulla Francia nel XIX secolo.
Helmuth Johann Ludwig von Moltke (25 maggio 1848-18 giugno 1916): noto anche come Moltke il giovane, fu nipote del feldmaresciallo Helmuth Karl Bernhard von Moltke e servì come capo dello Stato Maggiore tedesco dal 1906 al 1914.
Kuno von Moltke (1847-1923):  aiutante dell'imperatore Guglielmo II e comandante militare di Berlino, fu il personaggio principale di una serie di scandali a carattere omosessuale che sconvolse lentourage'' del kaiser nel 1907, nota col nome di Scandalo Harden-Eulenburg.
 Helmuth James Graf von Moltke''' (11 marzo 1907 – 23 gennaio 1945): giurista e avvocato tedesco, marito di Freya von Moltke.